Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jan Apell e Ken Flach che hanno battuto in finale Alex O'Brien e Sandon Stolle 6-0, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Jan Apell /  Ken Flach (campioni)

 Javier Sánchez /  Mark Woodforde (primo turno)
 Andrew Kratzmann /  Patrick Rafter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 1994
ATP Tour 1994